

Astronomia 
3248 Farinella – asteroide della fascia principale

Gastronomia 
Farinella – prodotto alimentare

Persone 
Mario Farinella –  scrittore, giornalista e poeta italiano
Paolo Farinella – presbitero cattolico, teologo e biblista italiano
Roberto Farinella –  vescovo cattolico italiano

Altro 
Farinella – maschera carnascialesca tipica del carnevale di Putignano